De slalom voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 9 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioene was de Zweedse Frida Hansdotter. Zij verdedigde haar titel niet.

Tijdschema

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish

Bronvermelding 
  Uitslagen run 1
  Uitslagen run 1 en 2

Vrouwen slalom